Le terme « lapinière » peut faire référence à :
 une lapinière, lieu d'élevage de lapins ;
 le boulevard Lapinière, voie canadienne.

Voir aussi 

 Clapier
 Garenne
 Lapin domestique
 Nom de lieu pour animal